Marie Bretaňská (18. únor 1391 – 18. prosinec 1446) byla v letech 1396 až 1414 hraběnkou z Perche a paní z La-Guerche, a v letech 1404 až 1414 hraběnka z Alençonu. V roce 1414 Karel VI. Francouzský povýšil Alençon na vévodství, Mariiny tituly poté zněly vévodkyně Alençonu, hraběnka z Perche, paní z La-Guerche. Po manželově smrti v roce 1415, si Marie udržela titul paní z La-Guerche když její syn, Jan II. převzal tituly vévoda z Alençonu a hrabě z Perche. Marie spojovala rod Montfortů z bretaňského vévodství a rod Valois z vévodství Alençon.

Dětství 
Marie se narodila 18. února 1391 v Nantes jako dcera Jana IV. Bretaňského a Jany Navarrské. Byla jejich čtvrtým z devíti dětí, a druhé, které se dožilo dospělosti. První čtyři roky svého života, byla Marie možnou snoubenkou budoucího krále Jindřicha IV. Anglického, ale jednání skončila, když ji její otec v roce 1396 provdal za Jana I. z Alençonu. Místo toho, se za krále Jindřicha po smrti Jana IV. provdala Mariina matka Jana.

Manželství 
26. června 1396, Jan IV. podepsal smlouvu s Petrem z Alençonu a Perche, která zasnoubila Marii s Janem z Alençonu, Petrovým synem. Svatba se konala v červenci téhož roku v Saint-Aubin-du-Cormier, Ille-et-Vilaine, poblíž Fougères. Mariino věno mělo být 100 000 franků, ale její otec ho nikdy celé nezaplatil, což v pozdějších letech vytvořilo napětí mezi Bretaní a Alençonem. V roce 1404, se Jan stal následníkem svého otce jako hrabě z Alençonu a Perche.

Marie s Janem měli pět dětí:

 Petr (4. října 1407 – 16. března 1408)
 Jan II. z Alençonu (2. března 1409 – 8. září 1476), vévoda z Alençonu a hrabě z Perche
 ⚭ 1424 Johana z Valois (1409–1432)
 ⚭ 1437 Marie z Armagnacu (1420–1473)
 Marie (1410–1412)
 Jana (17. září 1412 – 17. října 1420)
 Šarlota (15. prosince 1413 – 24. března 1435), jeptiška

V lednu 1414 král Karel VI. povýšil Alençon na vévodství a Mariin manžel se stal vévodou.

Mariin manžel zemřel v bitvě u Azincourtu, kde bojoval na straně Francie.

Pozdější život 
Po manželově smrti v roce 1415, byla Marie nucena uprchnout do Normandie, kde žila před bitvou u Azincourtu. Její syn, Jan, se stal Janem II. a v roce 1424 byl zajat v bitvě u Verneuil. Vyplatil se ze zajetí v roce 1427, a stal se silným zastáncem Johanky z Arku.

Marie zemřela 18. prosince 1446. Místo jejího pohřbení je neznámé, přesto, že pohřebiště všech jejích dětí jsou známa.

Vývod z předků

Reference 

Montfortové
Vévodkyně z Alençonu
Hraběnky z Perche
Narození 18. února
Narození v roce 1391
Úmrtí 18. prosince
Úmrtí v roce 1446
Ženy